Bigsby peut faire référence à :

  (1941- ), personnalité littéraire britannique,
 John Jeremiah Bigsby (1792-1881), médecin et géologue anglais,
 Médaille Bigsby, une médaille de la Société géologique de Londres fondée par John Jeremiah Bigsby.
 Paul Bigsby (1899–1968), inventeur, luthier et motocycliste américain,
 , une compagnie nommée d'après Paul Bigsby,
 , une pièce de guitare électrique inventée par Paul Bigsby.
  (1806–1873), auteur anglais.

Voir aussi 
 , une marque de vêtements masculin de Chicago,
 , un lieu historique d'Andover, Massachusetts.
 

Homonymie de patronyme